Manuel Gómez González, nasceu no ano de 1877 em Tuy-Pontevedra, Espanha. Ordenado sacerdote diocesano, trabalhou na Espanha e Portugal. No Brasil, foi um pároco zeloso em Nonoai. Adílio nasceu no ano de 1908, em Dona Francisca, Brasil. Transferiu-se para Nonoai e acompanhava o Pe. Manuel nas viagens pastorais. Perseguidos pelo ódio à fé foram martirizados em 21 de maio de 1924 em Três Passos - RS.

Foram beatificados em 21 de outubro de 2007 em Frederico Westphalen pelo Cardeal Saraiva Martins, delegado Pontifício de sua santidade o Papa Bento XVI. São Patronos da Diocese de Frederico Westphalen. O Padre Manuel foi sacerdote corajoso na defesa da fé e dos princípios cristãos. O jovem Adílio foi um dos santos intercessores da Jornada Mundial da Juventude no Brasil em 2013.

Beatificação 
A Solenidade da Beatificação, que aconteceu em 21 de outubro de 2007, marcou as mais de 80 mil pessoas que acompanharam. Na homilia do Cardeal José Saraiva Martins, ele disse:

"Pela beleza e verdade de Cristo e do seu Evangelho, os dois novos beatos, renunciaram a tudo, também a si próprios. Manuel Gómez González, nasce a 29 de Maio de 1877 nas proximidades de Tuy-Pontevedra, em Espanha, filho de José e Josefina González. Terminado o percurso de estudos exigido, a 24 de Maio de 1902, recebeu a ordenação presbiteral na sua terra natal e começou a exercer o ministério sacerdotal na sua diocese. A partir de 1904, foi aceite após o seu pedido, na vizinha diocese de Braga, em Portugal, tornando-se pároco de Valdevez e depois, em 1911, de Monsão. Com o surgimento dos problemas políticos e religiosos, em 1913 foi-lhe concedido partir para o Brasil.

"Aqui, depois de uma breve estadia no Rio de Janeiro, Monsenhor Miguel de Lima Valverde, acolheu-o na diocese de Santa Maria (Rio Grande do Sul). Por breve tempo foi pároco de Saudade, até que a 7 de Dezembro de 1915, foi-lhe confiada a imensa paróquia de Nonoai, quase uma pequena diocese: aqui desenvolveu uma obra pastoral tão intensa, que em oito anos, transformou o rosto da paróquia, cuidando também dos Índios e devendo também, pontualmente, ocupar-se da vizinha paróquia de Palmeiras das Missões, na qualidade de administrador. Foi precisamente nesta segunda paróquia entregue ao seu cuidado que haveria de sofrer depressa o martírio.

"Adílio Daronch, nasce a 25 de Outubro de 1908, perto de Dona Francisca, na zona de Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul), no Brasil. Os seus pais, Pedro Daronch e Judite Segabinazzi, tinham oito filhos: em 1911 a família transferiu-se para Passo Fundo e em 1913, para Nonoai. Adílio fazia parte do grupo de adolescentes que acompanhava Padre Manuel nas suas longas e cansativas viagens pastorais, entre as quais, junto dos índios Kaingang. Fiel acólito, Adílio era também aluno da escola fundada pelo missionário.

"Um dia, o bispo de Santa Maria, D. Ático Eusébio da Rocha, pediu ao sacerdote espanhol para ir visitar um grupo de colonos teutónicos brasileiros, instalados na floresta de Três Passos. O Padre Manuel celebrou a Semana Santa na paróquia de Nonoai, portanto fez a viagem acompanhado pelo jovem Adílio, ignorando os perigos de uma região envolta em movimentos revolucionários. Esteve um primeiro tempo em Palmeiras: aqui, administrou os sacramentos, mas não deixou de exortar ao dever da paz aos revolucionários locais, pelo menos em nome da fé cristã.

"No entanto, os mais extremistas não gostaram da intervenção do religioso, nem de ter dado sepultura com cristã piedade, às vítimas dos bandos locais. Continuaram depois a sua viagem para Braga e de seguida, para a Colónia Militar onde, a 20 de Maio de 1924, o Padre Manuel celebrou pela última vez a Santa Missa. Os fiéis indígenas, avisaram o sacerdote do perigo que correria se penetrasse na floresta, mas ele não lhes deu ouvidos, ardendo no desejo de levar-lhes a graça divina.

"Chegados a um empório, procurando informações sobre como chegar aos colonos de Três Passos, encontraram militares que gentilmente se ofereceram para os acompanhar. Tratava-se na verdade de uma emboscada propositadamente organizada: Padre Manuel e o seu fiel ministrante, Adílio, então apenas com dezasseis anos, foram na realidade conduzidos para uma remota zona da floresta onde os esperavam os chefes militares. Juntos, sobre uma elevação, os dois companheiros de martírio, foram amarrados a duas árvores e fuzilados, morrendo assim, por ódio à fé cristã e à Igreja Católica. Era o dia 21 de Maio de 1924. É admirável rever nestes acontecimentos, a mesma vitalidade, o mesmo vigor, a mesma extraordinária força das "Paixões" dos Mártires dos primórdios da era cristã! [...] Hoje a Igreja reconhece a vitória do pároco e do seu acólito, prestando-lhes a homenagem da glória e reconhecendo a sua poderosa intercessão, implora a sua celeste ajuda e olha para o seu exemplo!"

Beatos da Espanha
Grupos de mártires